La Coppa di Romania 2016-2017 si è svolta dal 1º ottobre 2016 al 30 aprile 2017: al torneo hanno partecipato tredici squadre di club rumene e la vittoria finale è andata per la prima volta al Clubul Sportiv Arcada Galați.

Regolamento
Le squadre hanno disputato un turno preliminare (a cui hanno partecipato la retrocessa della Divizia A1 2015-16 e una neopromossa dalla Divizia A2 2015-16), ottavi di finale (a cui si sono aggiunte le classificate dal quinto al decimo posto al termine della regular season di Divizia A1 2015-16, più una neopromossa dalla Divizia A2 2015-16), quarti di finale (a cui si sono aggiunte le prime quattro classificate al termine della regular season di Divizia A1 2015-16), semifinali, entrambe giocate con gare di andata e ritorno (viene disputato un golden set in caso di stesso quoziente set), e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Turno preliminare

Ottavi di finale

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Note

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 2016
Pallavolo nel 2017
Coppa di Romania (pallavolo maschile)